Gole steht für:
 Gole sind die Hauptfiguren der Riedlinger Fasnet
 Narrenzunft Gole, Narrenzunft der schwäbisch-alemannischen Fasnet in Riedlingen

Gole ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Gole (1660–1737), niederländischer Zeichner, Kupferstecher und Verleger